Actinocephalus može označavati:
 Actinocephalus (Chromista) von Stein,1848, rod kromista iz porodice Actinocephalidae.
 Actinocephalus (Plantae) (Körn.) Sano, biljni rod iz porodice Eriocaulaceae.